potyczka − walka z udziałem małych oddziałów, zwykle o małym znaczeniu operacyjnym (w odróżnieniu od bitwy),
 Potyczka − polska gra planszowa,
 potyczka – tryb rozgrywki w grach komputerowych.